Jüttemann ist der Familienname folgender Personen:

Andreas Jüttemann (* 1985), deutscher Stadthistoriker und Autor
Gerd Jüttemann (* 1933), deutscher Psychologe und Begründer der komparativen Kasuistik
Gerhard Jüttemann (* 1951), deutscher Politiker
Herbert Jüttemann (* 1930), deutscher Technikhistoriker und Ingenieur
Kerstin Jüttemann (* 1961), deutsche Juristin und Präsidentin des Landessozialgerichts